Улица Фру́нзе — улица в Автозаводском районе города Тольятти, названа в честь Михаила Фрунзе по решению тольяттинского горисполкома № 673/37 от 24.12.1970 года, общая протяжённость улицы 3,2 км.

Описание 
Общая протяжённость улицы 3,2 км, проходит вдоль от улицы Маршала Жукова до Московского проспекта, между № 11, № 7, № 6, № 3, № 3а, № 3б городских кварталов. Улица пересекается с Революционной улицей, Юбилейной улицей, проспектом Степана Разина, бульваром Буденного и Новым проездом. В 2020—2021 годах по заказу Администрации г.о.Тольятти, подрядчиком ООО «Автодоринжиниринг» выполнен ремонт проезжей части улицы.

По не чётной стороны улицы Фрунзе, дом 15 расположен дом китайская стена, получивший своё не официальное название из-за своей длины. Улица проходит между многоквартирных домов серии II-60, II-49, парка победы и чётной стороны новостроек № 10-А, № 10-Б, № 10-Д застройщик строительная компания СК «Стронж», а также № 8-А, № 8-Б, № 6-Д, № 6-Б застройщик ФСК «Наш Город». Тут же расположен 15-этажный деловой центр «Плаза» и детский парк аттракционов.

По улице Фрунзе, 4-Б, расположен 2-й корпус Тольяттинского государственного университета с плавательным бассейном.

По улице Фрунзе, дом 35, расположен многоквартирный жилой дом «Дворянское гнездо», получивший такое неофициальное название по одноимённому ломбарду, находившемуся в нём в начале 1990-х. Дом бывшей советской номенклатуры, в нём проживали руководители советских организаций, партийная и городская номенклатура, среди них был бывший вице-президент АвтоВАЗ и директор ИжАвто Михаил Добындо. На крыше дома расположена радиовещательная студия Русского радио, до этого Радио 101.
 
Остановки общественного транспорта: Маршала Жукова, 11-квартал, школа 51, административный центр, Парк Победы, Детский парк, Степная.

По улице курсируют коммерческие маршруты № 126, № 326, и маршрут муниципального автобуса № 23.

Чётная сторона 
 № 2 школа 58
 № 2-А гаражно-строительный комплекс ГСК
 № 4-Б корпус Тольяттинского государственного университета
 № 10-А, № 10-Б, № 10-Д серия многоквартирных домов СК «Стронж»
 № 6 М-Видео (быв. маг. «Пассаж»)
 № 6-А административное здание ВАЗа
 № 8 деловой центр «Плаза»
 № 8-А, № 8-Б, № 6-Д, № 6-Б серия многоквартирных домов ФСК «Наш Город»
 № 12 школа (лицей 51)
 № 14-Б деловой центр «Квадрат»
 № 16-Г детский парк

Нечётная сторона 
 № 31-А «Автоград-Водоканал»
 № 23 продовольственный магазин
 № 15 дом «Китайская стена»
 № 19 детский сад 97 «Хрусталик»
 № 35 дом «Дворянское гнездо» (советской номенклатуры)
 парк Победы
 № 43-А административное здание

Примечания 

Улицы Тольятти
Улицы Фрунзе